Ћ има више значења:
 Ћ (ћириличко)
 Ћ (слово латинице)